Riau kan syfta på:

 Riau, provins på mellersta Sumatra i Indonesien.
 Kepulauan Riau, provins i Indonesien
 Riauöarna, ögrupp i Indonesien inom provinsen Kepulauan Riau